Aleksej Medvedev – calciatore russo
Aleksej Medvedev – lottatore bielorusso
Aleksej Medvedev – sollevatore sovietico